Il Mae Young Classic è stato un torneo femminile di wrestling organizzato dalla World Wrestling Entertainment nel 2017 e nel 2018.

Il torneo era dedicato alla memoria dell'ex wrestler Mae Young, inserita nella WWE Hall of Fame nel 2008 e scomparsa nel 2014.

Storia 
La prima edizione del torneo si è svolta nel settembre del 2017 ed è stata vinta dalla giapponese Kairi Sane, che in finale ha sconfitto la statunitense Shayna Baszler.

La seconda edizione del torneo si è svolta nell'ottobre del 2018 ed è stata vinta dalla neozelandese Toni Storm, che in finale ha sconfitto la giapponese Io Shirai.

Edizioni

2017

2018

Albo d'oro

Note

Collegamenti esterni 
 

Spettacoli della WWE